Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Bonnie Gadusek e Wendy White 6–0, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Bonnie Gadusek /  Wendy White (finale)

 Pam Casale /  Mary Lou Daniels (primo turno)
 Gigi Fernández /  Beth Herr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1983